Senior Váci Kötöttárugyár az egykori Váci Kötöttárugyár
 Senior (album),  Röyksopp 2010-es albuma
 Seniors (film), egy  2011-es indiai-maláj film
 Senior (film), egy 2015-ös thai film
 The Senior, Ginuwine 2003-as albuma
 The Seniors, egy 1978-as amerikai filmkomédia